Raske ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Raske (* 1936), deutscher, römisch-katholischer Theologe
 Peter Raske (* 1949), deutscher Politiker